Burg Blankenberg steht für:

 Burg Blankenberg (Sieg), teilzerstörte Wehranlage der Stadt Blankenberg, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Blankenwald im Landkreis Fulda in Hessen
 Burg Blankenberg (Thüringen), zerstörte Burganlage in Blankenberg, Thüringen
 Burg Blankenberg (Neufelden), zerstörte Burgruine in Neufelden im Mühlviertel, Österreich
Siehe auch:
 Burg Blankenburg